Ксенократ:

 Ксенократ з Халкідона — давньогрецький філософ IV ст. до н. е.
 Ксенократ з Афродісіади — давньогрецький лікар I ст. н. е.